Juan Edgardo Ramírez (ur. 25 maja 1993 w Moreno) – argentyński piłkarz występujący na pozycji obrońcy w Almeríi, do którego jest wypożyczony z Colorado Rapids.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 

Argentyńscy piłkarze
Urodzeni w 1993
Piłkarze AA Argentinos Juniors
Piłkarze Colorado Rapids
Piłkarze UD Almería